Saint-Ferréol ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Saint-Ferréol (Haute-Savoie), Gemeinde im französischen Département Haute-Savoie
 Saint-Ferréol (Insel), Insel bei Cannes
 Reservoir von Saint-Ferréol am Canal du Midi

Orte mit Namenszusatz:
 Saint-Ferréol-d’Auroure
 Saint-Ferréol-de-Comminges
 Saint-Ferréol-des-Côtes
 Saint-Ferréol-les-Neiges
 Saint-Ferréol-Trente-Pas

 Ferreolus von Uzès, Bischof von Uzès, Namensgeber für Vorstehendes

Siehe auch
 Saint-Ferriol